Mr. Natural, abréviation de Mister Natural (« Monsieur Naturel » en anglais) peut désigner :
 , album de Stanley Turrentine sorti en 1964 ;
 Mr. Natural, personnage de fiction créé par l'auteur de bande dessinée américain Robert Crumb en 1967 ;
 Mr. Natural, album des Bee Gees sorti en 1974 ;
 «  », chanson des Bee Gees figurant dans cet album.